Brandegee ist der Familienname folgender Personen:

 Augustus Brandegee (1828–1904), US-amerikanischer Politiker
 Frank B. Brandegee (1864–1924), US-amerikanischer Politiker
 Mary Katharine Brandegee (1844–1920), US-amerikanische Botanikerin
 Townshend Stith Brandegee (1843–1925), US-amerikanischer Botaniker und Pflanzensammler